Уонума (Ніїґата)
Мінамі-Уонума (Ніїґата)
Повіт Мінамі-Уонума
Повіт Нака-Уонума